Nom que rep en català la coalició italiana L'Ulivo
 Barriada del districte nord de Palma.

Vegeu també 
 Olivera